Legat steht für:

 Legat (römisches Recht), Vermächtnistyp im Römischen Reich
 Legat im Erbrecht, siehe Vermächtnis
 Legat, diplomatischer Vertreter, siehe Gesandter
 Legat, Gesandter oder Befehlshaber, siehe Legatus
 Päpstlicher Legat, Botschafter des Heiligen Stuhls

Legat ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Legat (1898–1960), belgischer Automobilrennfahrer
 August von Legat (August Christian Friedrich von Legat; 1781–1852), deutscher Generalleutnant und Waisenhausdirektor
 August Christoph Heinrich von Legat (1732–1816), deutscher Generalmajor
 Egbert von Legat (1820–1891), deutscher Generalmajor
 Ernst von Legat (1829–1907), deutscher Generalleutnant
 Karl Friedrich Erhard von Legat (1735–1811), deutscher Generalmajor
 Nikolai Gustavovich Legat (1869–1937), russischer Tänzer
 Peter Legat (* 1958), österreichischer Gitarrist
 Sergei Legat (1875–1905), russischer Tänzer
 Thorsten Legat (* 1968), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilfried Legat (1933–2017), deutscher Verkehrsplaner, Hochschullehrer und Beamter

Siehe auch:
 Legath
 Leggat